

Patronyme 

 Alexandre Bouët (1798-1857), homme de lettres, fondateur du journal L'Armoricain ;
 Alexandre-Eugène Bouët (1833-1887), général de brigade français ;
 Alfred Bouet (?-1896), un auteur dramatique français
 Bernard Florian Bouet (1798-1880), homme politique français ;
 Dominique Bouet (1964-1990), rugbyman français ;
 Édouard Bouët-Willaumez (1808 - 1871), officier de marine et explorateur français ;
 Fernand Bouet, armateur normand ;
 Francis Bouet (1884-1966), maire de Cholet de 1947 à 1958 ;
 Georges Bouet (1817-1890), peintre et archéologue français ;
 Jean-Louis Bouet (1765-1810), architecte français ;
 Louis Bouët, (1880-1969), militant syndicaliste révolutionnaire ;
 Maxime Bouet (1986-), coureur cycliste français ;
 Patrick Bouet (1955-), président du Conseil de l'Ordre des Médecins depuis 2013 ;
 Pierre Bouet, historien médiéviste de la Normandie.

Toponyme 

 Port-Bouët, commune d'Abidjan en Côte d'Ivoire.
 Port de Bouet, col pédestre des Pyrénées entre l'Ariège et la Catalogne.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme